Heinrich von Friemar ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Friemar (der Ältere) (~1245–1340), deutscher Augustinereremit, Theologe und Philosoph
 Heinrich von Friemar (der Jüngere) (~1285–1354), deutscher Augustinereremit, Theologe und Philosoph